Shao Jiayi - um futebolista profissional chinês, meia, atualmente defende o Beijing Guoan. 
Shao Kahn - um personagem da série Mortal Kombat. 
1881 Shao - um asteróide da cintura principal, a 2,8148703 UA.
Yuan Shao - um general senhor de guerra que ocupou o norte da China antiga durante a guerra civil massiva feita no final da Dinastia Han Oriental e no começo da era dos Três Reinos. 

Desambiguação